Berglund är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Berglund 19 312
 Berglundh 11
 Berjlund 11
Tillsammans blir detta 19 334 personer, vilket ger namnet plats nummer 32 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Berglund

A
 Allan Berglund (1887–1950), arkitekt
 Alma Berglund (1874–1947), finländsk skådespelare
 Anders Berglund (född 1948), musiker, arrangör, kompositör
 Anders Berglund (ingenjör) (1869–1957), ingenjör och företagsledare
 Anna Berglund (1857–1946), konstnär och konsthantverkare
 Anna-Lisa Berglund (1935–2019), bågskytt
 Anna Sophia Berglund (född 1986), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Anne-Marie Berglund (1952–2020), författare
 Arcadius Berglund (1837–1915), militär och skriftställare

B
 Bengt Berglund, flera personer
 Bengt Berglund (arkitekt) (född 1935)
 Bengt Berglund (keramiker) (född 1936), keramiker, skulptör och emaljmålare
 Bengt Berglund (konstnär) (1916–1999), konstnär och teckningslärare
 Bernhard Berglund (1891–1944), folkskollärare och kantor
 Bertil Berglund (1898–1979), skådespelare
 Björn Berglund (olika betydelser)
 Björn Berglund (1904–1968), skådespelare, vissångare
 Björn Berglund (författare) (1938–2021), författare
 Björn Berglund (konstnär) (1920–2008), tecknare och grafiker
 Björn E. Berglund (född 1935), geolog
 Bo Berglund (född 1955), ishockeyspelare, sportkommentator
 Bruno Berglund (född 1947), kartläsare vid rallytävlingar
 Bryan Berglund (född 1990), svensk-amerikansk basebollspelare

C
 Carl Berglund (1859–1921), lantbrukare och politiker
 Carl Berglund (konstnär) (1898–1991)
 Carlabel Berglund (1925–2008), ishockeyspelare och ledare
 Charles Berglund (född 1965), ishockeyspelare, sportchef
 Christer Berglund (född 1950), journalist
 Christian Berglund (född 1980), ishockeyspelare

D
 Dan Berglund (född 1954), vissångare
 Dan Berglund (född 1963), basist

E
 Edward Berglund (1871–1961), gruv- och järnexpert
 Elina Berglund (född 1984), ingenjör och entreprenör
 Elsa Berglund (1885–1967), skådespelare och matskribent
 Elsa Berglund (konstnär) (1920–2005), konstnär och textilkonstnär
 Emil Berglund, flera personer
 Emil Berglund (kemist), (1846–1887)
 Emil Berglund (präst), (1873–1950)
 Emma Berglund (född 1988), fotbollsspelare
 Enar Berglund (1888–1972), lärare och politiker
 Erik Berglund, flera personer
 Eric Berglund (född 1981), musiker
 Erik Berglund (läkare) (1924–2023)
 Erik Berglund (möbelarkitekt) (1921–2008)
 Erik "Bullen" Berglund (1887–1963), skådespelare och regissör 
 Erika Strand Berglund (född 1975), författare och radiopratare
 Ernst Berglund (1888–1971), skådespelare
 Eva Berglund (född 1984), simmare 
 Eva Ziggy Berglund (född 1962), skulptör

F
 Filip Berglund (född 1997), ishockeyspelare
 Frans Berglund (1861–1947), läkare
 Fredrik Berglund, flera personer
 Fredrik Berglund (fotbollsspelare) (född 1979)
 Fredrik Berglund (läkare) (född 1924), toxikolog
 Fredrik Berglund (politiker) (1858–1939)
 Fredrik Berglund (född 1950), journalist, senare med namnet Fredrik Falk
 Frida Berglund (1922–2007), politiker
 Frida Berglund (bloggare) (född 1979), bloggare
 Frithiof Berglund (1905–1973), konstnär

G
 Gunnar Berglund (1906–1992), konstnär
 Gustaf Berglund (född 1998), längdskidåkare

H
 Hadar Berglund (1891–1979), jurist
 Hans Berglund (1918–2006), kanotist
 Harald Berglund (1904–1980), filmfotograf
 Helge Berglund, flera personer
 Helge Berglund (1907–1980), politiker, direktör
 Helge Berglund (1889–1971), författare
 Hilding Berglund (1887–1962), svensk-amerikansk läkare

I
 Ingalill Berglund (född 1964), företagsledare

J
 Jacob Berglund (född 1991), ishockeyspelare
 Jan Berglund (1864–1929), kassör och politiker
 Jan-Erik Berglund (född 1957), åländsk journalist och skådespelare
 Jean Berglund (1885–1954), språklärare och läromedelsförfattare
 Jenny Berglund (född 1968), religionshistoriker
 Joel Berglund (1903–1985), operasångare och operachef
 Johan Berglund, flera personer
 Johan Berglund (bandyspelare) (född 1983), bandyspelare
 John Berglund (1900–1983), arkitekt
 Jonas Berglund (född 1990), ishockeyspelare
 Jörgen Berglund (född 1974), politiker, moderat

K
 Kalle Berglund, flera personer
 Kalle Berglund (friidrottare) (född 1996), medeldistanslöpare
 Kalle Berglund (innebandyspelare) (född 1983)
 Karin Berglund (född 1937), journalist, författare och fotograf
 Kia Berglund (född 1962), regissör, dramatiker
 Kristian Berglund (1789–1853), rådman och riksdagsman
 Kristian Henrik Berglund (1819–1874), rådman och riksdagsman
 Kristofer Berglund (född 1988), ishockeyspelare
 Kristoffer Berglund (född 1988), skådespelare

L
 Lars Berglund (1921–2002), författare
 Lars Berglund (musikforskare) (född 1964)
 Lennart Berglund (1930–2013), konstnär
 Lily Berglund (1928–2010), sångerska
 Linda Berglund (född 1981), stavhoppare

M
 Maj Berglund (1927–2011), psykiater
 Maja-Lisa Berglund (1914–2009), konstnär
 Marianne Berglund (född 1963), tävlingscyklist
 Mats Berglund, flera personer
 Mats Berglund (folkmusiker)
 Mats Berglund (grafiker) (1925–1994), tecknare och grafiker
 Mats Berglund (politiker) (född 1970), politiker, miljöpartist, historiker och forskare
 Matteus Berglund (1898–1981), disponent och politiker, folkpartist
 Maud Berglund (1934–2000), simmare
 Mikael Berglund, flera personer
 Mikael Berglund (författare) (född 1977)
 Mikael Berglund (radioprogramledare) (född 1980), programledare och radioproducent
 Mona Berglund Nilsson (född 1942), politiker

N
 Nils Berglund (konstnär) (1923–2012), konstnär
 Nisse Berglund (1862–1918), läkare

O
 Olle Berglund, flera presoner
 Olle Berglund (psalmförfattare) (1908–1998), psalmförfattare, missionär 
 Olle Berglund (TV-man) (1924–2018), TV-man och producent
 Oscar Berglund (född 1984), fotbollsmålvakt

P
 Paavo Berglund (1929–2012), finländsk dirigent
 Patrik Berglund (född 1988), ishockeyspelare
 Pelle Berglund (född 1939), regissör, producent, manusförfattare
 Per-Arne Berglund (1927–2002), friidrottare
 Pernilla Berglund (född 1982), författare och poet

R
 Rune Berglund (född 1939), politiker
 Ruth Berglund (1897–1984), operasångare

S
 Staffan Berglund (1936–2016), arkitekt
 Stefan Berglund (född 1962), regissör och röstskådespelare
 Sten Berglund,flera personer
 Sten Berglund i Forsed (1889–1973), politiker och folkskollärare
 Sten Berglund (statsvetare) (född 1947), statsvetare
 Sture Berglund, flera personer
 Sture Berglund (född 1894), konstnär
 Sture Berglund (född 1937), konstnär
 Sven Berglund (1881–1937), uppfinnare
 Svenn Berglund (född 1939), dansare

T
 Thomas "Bulan" Berglund (född 1969), ishockeyspelare
 Tomas Berglund (politiker), ungdomspolitiker, folkpartist

V
 Valdemar Berglund (1904–1960), bokhållare, journalist och politiker
 Valfrid Berglund (1920–2004), friidrottare
 Victor Berglund (1877–1922), läkare, målare och skulptör
 Vilhelm Berglund (1878–1952), pedagog

W
 Wilhelm Berglund (1886–1971), konstnär och konsthantverkare
 Wilhelm Berglund  (1857–1942), konstnär

Y
 Yngve Berglund (1918–1995), militär

Å
 Åsa Berglund (född 1978), fotbollsspelare

Fiktiva personer med efternamnet Berglund
 Stig Berglund, kulturdoktor i den fiktiva staden Grönköping, ofta förekommande i Grönköpings Veckoblad.

Se även
 Berglund (scenkonst)
 Berglunds begravningar, svensk tv-serie
 Berglunds tivoli
 Berglundska gården, Hedemora

Referenser
	

Svenska efternamn